Wiązownica (gemeente)
 Wiązownica (Subkarpaten)
 Wiązownica Duża
 Wiązownica Mała